East Farmington ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Farmington (Ohio), im Trumbull County
 East Farmington (Wisconsin), im Polk County